Мартенс може да се отнася за:
 Вилфрид Мартенс (1936-2013), фламандски политик
 Дирк Мартенс (1446-1534), фламандски издател
 Паул Мартенс (р. 1983), германски колоездач